Spyker, antica casa automobilistica olandese, attiva tra il 1880 e il 1926
Spyker Cars, casa automobilistica olandese attiva dal 2000
Spyker F1, team di Formula 1
Spyker C8, modello della Spyker Cars